La Prima Lega 1980-1981, campionato svizzero di terza serie, si concluse con la vittoria del Ibach.

Regolamento 
Scopo del torneo è quello di ottenere cinque promozioni e otto retrocessioni.
Torneo svolto in due fasi: la prima fase vede le 56 squadre partecipanti suddivise, con criterio regionale, in quattro gironi composti da 14 squadre ciascuno, in cui le prime due classificate di ogni girone, si affrontano nella fase finale, per stabilire le due squadre promosse in Lega Nazionale B. Le ultime due squadre classificate di ciascun girone vengono retrocesse direttamente in Seconda Lega. La fase finale vede due gironi composti da quattro squadre ciascuno, le prime due squadre di ciascun girone si affrontano in una finale per stabilire la squadra vincitrice del torneo; le seconde classificate di ciascun girone vengono promosse automaticamente mentre per stabilire la 5ª squadra promossa si ricorre ad uno spareggio tra le terze classificate di ogni girone con partite di andata e ritorno.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1981-1982.
      Retrocessa in Seconda Lega 1981-1982.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1981-1982.
      Retrocessa in Seconda Lega 1981-1982.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1981-1982.
      Retrocessa in Seconda Lega 1981-1982.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1981-1982.
      Retrocessa in Seconda Lega 1981-1982.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Fase Finale 
La fase finale stabilisce le cinque squadre promosse in Lega Nazionale B.

Classifica Finale Girone Ovest

Calendario

Classifica Finale Girone Est

Calendario

Spareggio per la seconda posizione 
In seguito alla situazione di paritá, si ricorre ad uno spareggio per stabilire la squadra seconda classificata.

Finale per il Titolo 
Si affrontano le due squadre prime classificate dei due gironi finali.

Finali per stabilire la 5a Promozione 
Si affrontano le due squadre terze classificate dei due gironi finali. Partite di andata e ritorno.

Verdetti Finali 
 FC Ibach vincitore del torneo.
 FC Ibach,  FC Monthey, FC Aurore di Bienne, FC Locarno, e FC Altstätten promosse in Lega Nazionale B
 Concordia di Losanna, Central di Friborgo, SV Muttenz, SC Binningen, FC Herzogenbuchsee, FC Lerchenfeld, FC Morbio e FC Bad Ragaz retrocesse in Seconda Lega.

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1980 e 1981;
 Gazzetta Ticinese, annate 1980 e 1981;
 Popolo e Libertà, annate 1980 e 1981;
 Archivio storico del L'Express, annate 1980 e 1981;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1980 e 1981;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1980 e 1981;

Collegamenti esterni 
  Classifiche di Prima Lega su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1981 3